Az örmény ábécé az örmény nyelv írására használt ábécé. Egyike a hat európai betűírásnak, amelyre létezik Unicode standard (lásd: Unicode Code Charts és Unicode Standard, Chapter 7).

Az örmény írást Szent Meszrop Mastoc (örményül: Մեսրոպ Մաշտոց) alakította ki i. sz. 405-ben. Az egyes betűképeket számos más (például szír, pahlavi és föníciai) írás alapján, de a magyar rovásíráshoz hasonló ősrégi rovásírásos örmény ábécére támaszkodva alakította ki, a betűk sorrendje viszont a görög ábécére épült.

Az örménynek két elkülönülő nyelvjárása van, amely ugyanazt az írást használja, de az azonos betűképekhez eltérő kiejtés párosul (lásd a táblázatot). A kiejtésben a keleti változat a norma (ez Örményország hivatalos nyelve is).

Az örmény ábécé és átírása 
Ligatúrák:  (mn),  (me),  (mi),  (vn),  (mh).

Különbségek a keleti és a nyugati nyelvjárás között 
A szovjet időszakban, 1922-ben Örményországban, a keleti nyelvjárás fő területén helyesírási reformot hajottak végre. Ennek következtében a keleti norma egy kissé eltávolodott a történelmi helyesírástól, aminek folytán a rendszerváltáskor többen a régi rendszerhez való visszatérést követelték.

Az eltérések:
 A keleti nyelvjárásban elhagyták a szóvégi néma յ betűt;
 A [h]-nak ejtett յ fonémát հ-val írják;
 A [v]-nek ejtett վ, ւ, ու fonémákat վ-ben egyesítették;
 Az է-t csak szó elején használják, más esetben lecserélték ե-re;
 Az ոյ, իւ, եւ, եա diftongusokat kiejtésük szerint ույ, յու, յո, յա-nak írják.

Az örmény betűk keleti nyelvjárás szerinti átírása 

 Hübschmann-Meillet nyelvészeti átírás, Heinrich Hübschmann és Antoine Meillet által kidolgozott átírás, melyet általánosan használnak nyelvészeti munkákban, 1913
 ISO 9985:1996 – International Organisation for Standardisation (www.iso.ch), 1996
 American Library Association/Library of Congress, 1997
 United States Board on Geographic Names/The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use, 1981
 Kohanimeandmebaas – Eesti Keele Instituut (www.eki.ee), 1993
 A Magyar Tudományos Akadémia által javasolt átírási forma
 Szó elején, magánhangzó előtt
 Szó elején és ա, ե, է, ը, ի, ո, ու, օ előtt
 Szó vagy szótag elején
 Szó elején, kivéve az ով kapcsolatban
 Szó elején, önállóan, ա, ե, է, ը, ի, ո, ու, օ után

Példaszöveg

Jegyzetek

További információk 
 Az Omniglot.com az örmény nyelvről
 Az örmény nyelv átírása
 Theiling.de: az örmény ábécé gyakorlása
 Örmény Unicode-karakterkódok

Ábécék
Ábécé
Mesterséges írásrendszerek